È conosciuto anche come Zak Feaunati nei Paesi anglosassoni.

Biografia 
Nato e cresciuto a Wellington, capitale neozelandese, rappresentò la locale union nel campionato nazionale provinciale; nel 1995 ebbe la sua prima esperienza in Europa, presso gli scozzesi del  con cui vinse il campionato nazionale.

Tornato in Nuova Zelanda per spendervi la stagione di Super 12 1997 nelle file dei  di Christchurch, ebbe a inizio 1998 un nuovo ingaggio nel Regno Unito, presso la squadra di English Premiership dei .
Nel 1996 esordì in Nazionale per  — Paese di nascita dei suoi genitori ma nel quale all'epoca non aveva mai messo piede — contro l' a Dublino e fece successivamente parte della squadra alla  organizzata dal .

Nel 2000 si trasferì al  neopromosso in Premiership, e dopo una sola stagione firmò per un'altra squadra dello Yorkshire, il , per un ulteriore biennio.

L'ultimo trasferimento della sua carriera fu del 2003, quando firmò un accordo con il , con cui rimase 5 stagioni e a cui è legato il suo miglior risultato sportivo di club, la vittoria nella Challenge Cup 2007-08, proprio nella sua ultima stagione prima del ritiro.

Dopo la fine della carriera agonistica fu assunto come responsabile del settore rugbistico della Bishop Vesey's Grammar School di Sutton Coldfield (Birmingham); nel 2009 fu scelto per impersonare il suo connazionale Jonah Lomu nel film Invictus di Clint Eastwood, narrante il processo di riappacificazione nel Sudafrica post-apartheid che trovò il suo culmine proprio nella vittoria degli Springbok alla  nella finale che questi disputarono contro la .

Palmarès 
 
 Melrose: 1995-96
 
 Bath: 2007-08

Note

Collegamenti esterni